George Richmond peut désigner :
 George Richmond (peintre) (1809–1896), peintre anglais ;
 George H. Richmond (1944-2004), éducateur américain ;
 George N. Richmond (1821–1896), législateur du Wisconsin.